Stucco steht für:

 Stucco (Kurzfilm, 2004), ein Kurzfilm aus dem Jahr 2004
 Stucco (Kurzfilm, 2019), ein Kurzfilm aus dem Jahr 2019